Max Taylor est un auteur compositeur interprète britannique né le , dans l'est de Londres. Il est notamment connu pour son travail avec le chanteur Mika qu'il accompagne dans ses albums et tournées internationales depuis 2012, à la basse et au chant.

Débuts 

L'artiste a d'abord fait partie d'un groupe appelé Clor (aux côtés de son propre frère, qui jouait de la batterie). Max Taylor et son frère ont également tourné avec le rappeur britannique Roots Manuva pendant cette période, et Max eu l'occasion de collaborer avec de nombreux artistes différents, comme Groove Armada également ou encore .

Musicien de tournée, Max Taylor a également joué de la basse pour la célèbre chanteuse pop britannique Lily Allen ainsi que pour Fryars.

Plus tard, Max rencontra Mika et enregistra de la basse pour lui sur quelques chansons de son album The Origin Of Love, qui comprenait une collaboration avec Pharrell Williams sur la chanson Celebrate et ceci marqua le début de leur longue collaboration qui dure toujours à ce jour.

Tournées 
Max Taylor a fini par rejoindre le groupe de Mika pour la tournée promotionnelle de l'album, non seulement pour jouer de la basse, mais également dans le but d'accompagner le chanteur pop américano-libanais, au chant, sur scène.

Depuis 2014 Taylor accompagne Mika à travers ses concerts et tournées se déroulant partout dans le monde, dans des lieux tels que le Temple de Jupiter à Baalbek, au Liban, ou encore la Maison symphonique de Montréal, au Québec ou même l'Opéra Royal du château de Versailles et la Philharmonie de Paris, aux côtés de la célèbre chanteuse d'opéra Ida Falk Winland, assisté par l'Orchestre National d'Ile de France.

La plus récente tournée réalisée avec Mika a eu lieu au Canada, et aux USA en 2022, sous le nom de "For The Rite Of Spring" tour. 

Taylor continue de se produire aux côtés de Mika, et des dates sont régulièrement annoncées  à travers l'Europe, avec notamment la tournée italienne "The Magic Piano Tour".

Musique

Premier album 

C'est sous le pseudonyme de Creepy Neighbour que Max Taylor s'est lancé dans une carrière solo, en parallèle de ses autres activités, et a sorti un premier EP signé chez le label The state51 Conspiracy, pour lequel il a collaboré avec le célèbre producteur vidéo Andreas Dermanis et le réalisateur Zan Tot sur plusieurs clips vidéos tournés à Athènes, en Grèce. L'EP est constitué des titres suivants : 
- Millionaire Spaceman 

- Happy Birthday 

- Some Girls 

- J'ai Mal à la Tête 

- We Can Be Friends 

- No One Really Loves You

L’artiste a sorti son  album en décembre 2021, intitulé "Debut Album", qui avait été annoncé par le single "Somebody Else's Dream". Max Taylor a annoncé récemment sur son site officiel qu'il allait sortir de nouvelles chansons en 2023, dans le cadre d'un nouveau concept artistique.

Notes et références 

Auteur-compositeur-interprète britannique